

Francia 
 Hundsbach – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Hundsbach – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)